Delftse Poort kan verwijzen naar verschillende gebouwen in Rotterdam:
Delftsche Poort (stadspoort) of St. Jorispoort, een stadspoort van Rotterdam uit 1545.
Station Rotterdam Delftsche Poort, het eerste treinstation van Rotterdam uit 1847.
Delftse Poort, een hoog kantoorgebouw aan het Weena in Rotterdam uit 1991.
Delftse Poort, een zijstraat van het Weena in Rotterdam.
Delftse Poort, Rotterdams neoclassicistisch bouwwerk (1772-1939) ontworpen door Pieter de Zwart
Nieuwe Delftse Poort, kunstwerk van Cor Kraat (1995)